Locus de control
 .lc, domini de Saint Lucia
 Legionaris de Crist
 Risc mínim (per les sigles angleses) en la conservació d'una espècie